Die Verbandsliga Mittelrhein 1959/60 war die 4. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1958 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der SV Baesweiler 09 wurde Mittelrheinmeister, hatte in der anschließenden Aufstiegsrunde allerdings keinen Erfolg und verblieb in der Verbandsliga. Glückauf Habbelrath-Grefrath und der SVS Merkstein mussten in die Landesliga Mittelrhein absteigen. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1960/61 TuRa Hennef und die Amateure von Alemannia Aachen auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1959/60 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Mittelrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1959/60
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein